Погуляевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Погуляевка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Погуляевка — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.